Niemcy:
 Schwanden – dzielnica gminy Böhen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu

Szwajcaria:
 Schwanden – miejscowość w gminie Glarus Süd, w kantonie Glarus
 Schwanden – dawna nazwa gminy Schwanden bei Brienz
 Schwanden bei Brienz – gmina w kantonie Berno, w okręgu Interlaken-Oberhasli
 Schwanden bei Köniz – miejscowość w gminie Köniz w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland

Zobacz też:
 Kottweiler-Schwanden